

Bosnië-Herzegovina
 Ponikve (Čajniče), een plaats in de gemeente Čajniče in Bosnië-Herzegovina
 Ponikve (Velika Kladuša), een plaats in de gemeente Velika Kladuša in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Ponikve (Bakar), een plaats in de Kroatische gemeente Bakar
 Ponikve (Ogulin), een plaats in de Kroatische gemeente Ogulin
 Ponikve (Ston), een plaats in de Kroatische gemeente Ston

Servië
 Ponikve (Golubac), een plaats in de Servische gemeente Golubac

Slovenië
 Ponikve (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Ponikve (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Ponikve (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
 Ponikve (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Ponikve (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin